Holger Danske har flere betydninger:

 Holger Danske – en europæisk sagnhelt
 Holger Danske (flytteforretning) – en københavnsk flytteforretning
 Holger Danske (modstandsgruppe) – en modstandsgruppe under besættelsen
 Holger Danske (tidsskrift) – var et tidskrift til oplysning for Danmarks Ungdom, der udkom fra 1909- 1914 (?)
 Holger Danske (skib) – et dansk passagerskib

 kultur
 Holger Danske (eventyr) – et eventyr af H.C. Andersen
 Holger Danske (opera) – en opera af F.L.Æ. Kunzen
 Holger Danske (film) – dansk stum kortfilm fra 1910 instrueret af Eduard Schnedler-Sørensen